Boháč ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Boháč (* 1963), tschechoslowakischer Kanute
 Jan Křtitel Boháč (1724–1768), österreichischer Mediziner und Naturwissenschaftler, siehe Johann Baptist Bohadsch
 Josef Boháč (* 1914), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
Siehe auch:
 Bohatsch